John Howard peut désigner :

Acteur 
 John Howard (né en 1952), acteur australien ;
 John Howard (1913-1995), acteur américain ;

Compositeur 
 John Tasker Howard (1890-1964), compositeur et musicologue américain ;

Homme politique 
 John Howard († 1485),  de Norfolk, militaire et parlementaire anglais ;
 John Howard, de son nom complet John Winston Howard (né en 1939), homme politique australien ;
 John Howard (1726-1790), philanthrope britannique ;
 John Howard (1739-1820),   comte de Suffolk,  comte de Berkshire, militaire britannique ;

Militaire 
 John Howard (1912-1999), britannique, officier de la British Army ;

Scientifique 
 John Eliot Howard (1807-1883), botaniste britannique ;

Sportif 
 John Howard, cycliste et triathlète américain ;
 John Howard, athlète micronésien (né en 1981) ;
 John Howard (1918-1944), joueur de rugby à XV australien.